Heksametr daktyliczny
 Heksametr polski